Lichtental steht für:

 Lichtental (Wien), ein Teil des Bezirks Alsergrund in Wien
 Lichtental (Baden-Baden), ein Stadtteil von Baden-Baden
 ursprüngliche bessarabiendeutsche Bezeichnung des Ortes Switlodolynske (Sarata) im Rajon Sarata, Ukraine

Siehe auch:
 Lichtenthal